Fooken ist der Familienname folgender Personen:

 Enno Fooken (1926–2021), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Insa Fooken (* 1947), deutsche Entwicklungspsychologin
 Johann Fooken (1881–1961), deutscher Politiker (SPD), MdL